Medellín (Antioquia, Kolumbija)
Medellin (rijeka), Kolumbija
Medellin (Španjolska)
Medellin (Filipini)
Medellin de Bravo, Meksiko